Punctillina är ett släkte av svampar. Punctillina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Punctillina